Села:
 Комунарівка — колишня назва села Бережани (Вінницька область, Калинівський район)
 Комунарівка — колишня назва села Христофорівка (Дніпропетровська область, Покровський район)
 Комунарівка — колишня назва села Райдужне (Дніпропетровська область, П'ятихатський район)
 Комунарівка — колишня назва села Сарабаш (Донецька область, Старобешівський район)
 Комунарівка — колишня назва села Радісне (Херсонська область, Скадовський район)
 Комунарівка — назва села Дзвинячка (Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район) з 1964 по 1990 р.
 Комунарівка — назва села Бзовиця (Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район) з 1970 по 1990 р.